Nome di quattro diversi conti e marchesi di San Secondo:

Troilo I de' Rossi (1462 ca-1521)
Troilo II de' Rossi (1525-1591)
Troilo III de' Rossi (1574-1593)
Troilo IV de' Rossi (1601-1635)